Ținutul Jiu (alternativ Ținutul Olt) a fost unul din cele zece ținuturi înființate în 1938, după ce regele Carol al II-lea a inițiat în România o reformă instituțională de tip fascist, modificând Constituția României, legea administrării teritoriale și introducând dictatura.

Fostele județe încorporate

În conformitate cu reforma administrativă și constituțională din anul 1938, cele 71 de foste județe au fost subordonate ținuturilor. Cele șase foste județe care au compus Ținutul Jiu au fost următoarele: 

 Dolj 
 Gorj
 Mehedinți 
 Olt
 Romanați 
 Vâlcea

Rezidenți regali
 Romulus Scărișoreanu (august 1938 - 31 ianuarie 1939)
 Dinu Simian (1 februarie 1939 - 6 septembrie 1940)

Note

Ținuturile României